

Persone
Fran García, pseudonimo di Francisco García Solsona – calciatore spagnolo (n. 1992)
Fran García, pseudonimo di Francisco José García Torres – calciatore spagnolo (n. 1999)